Garston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Garston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside, w Liverpool